Трещотка:

 Трещотка — народный музыкальный инструмент, идиофон, заменяющий хлопки в ладоши.
 Трещотка ширококрылая — вид кузнечиков из семейства саранчовых (Acrididae).
 Трещотка — зубчатый механизм, обеспечивающий возможность вращения только в одну сторону.
 Обгонная муфта — «муфта-трещо́тка»